Hofern heißen folgende geographische Objekte:

 Hofern (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Hofern (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Hofern (Gemeinde Albeck), Ortschaft der Gemeinde Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Hofern (Gemeinde Retz), Katastralgemeinde von Retz, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Hofern (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Hofern (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Hofern (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Hofern (Adliswil), Ortsteil und Schulstandort von Adliswil, Kanton Zürich

 Hofern (Kiens), Fraktion von Kiens, Südtirol

Siehe auch:
 Höfern